

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 10 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mulu“ beginnt.

Mulu 



Mulub 
 Mulubrhan, Henok (* 1999), eritreischer Radrennfahrer

Mulug 
 Mulugeta, Mahlet (* 1995), äthiopische Mittelstreckenläuferin
 Mulugeta, Mekyas (* 2000), deutscher Schauspieler
 Mulugetta, Yacob, äthiopischer Klimawissenschaftler

Mulum 
 Mulumba Kalemba, Gérard (1937–2020), kongolesischer Geistlicher und emeritierter römisch-katholischer Bischof von Mweka
 Mulumba Lukoji (1943–1997), kongolesischer Politiker, Premierminister der Demokratischen Republik Kongo
 Mulumba, Mabi (* 1941), kongolesischer Politiker
 Mulumbu, Youssouf (* 1987), kongolesischer Fußballspieler

Mulus 
 Mulusa, Lucky (* 1965), sambischer Politiker

Muluz 
 Muluzi, Bakili (* 1943), malawischer Politiker, Präsident von Malawi (1994–2004)